Mapa, planta cartográfica
 MAPA, sigla de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Mapa (hebraico)
 Mapa do site

Desambiguações de siglas